

Carriera

Club 
Ha giocato nella massima serie dei campionati greco ed egiziano.

Nazionale 
Ha giocato nelle nazionali giovanili greche Under-19 ed Under-21.

Collegamenti esterni